Öcalan est un nom de famille qui peut référer à :
 Abdullah Öcalan (né en 1949), homme politique kurde de nationalité turque cofondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan ;
 Dilek Öcalan (née en 1987), femme politique turque, élue en 2015 députée du Parti démocratique des peuples à la Grande Assemblée nationale de Turquie.

Homonymie de patronyme
Patronyme turc